Mallus ist
 der lateinische Name von Mallos, einer Stadt
 Titularbistum Mallus

Siehe auch: Malus